Animal Kingdom steht für:

 Disney’s Animal Kingdom, Themenpark des Walt Disney World Resort in Florida
 Animal Kingdom (dt.: Königreich des Verbrechens), Spielfilm von David Michôd aus dem Jahr 2010
 Animal Kingdom (Band), britisches Indie-Rock-Quartett
 Animal Kingdom (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 The Animal Kingdom, Spielfilm von Edward H. Griffith aus dem Jahr 1932
 Animal Kingdom (Rennpferd) (* 2008), US-amerikanisches Rennpferd